PPDS ist eine Abkürzung für:
 Personal Printer Data Stream der Firma IBM
 Partito Progressista Democratico Sammarinese, ehemalige Partei San Marinos

PPDS